Artyleria średniego kalibru - artyleria strzelająca pociskami kalibru od 85 do 140 mm w artylerii naziemnej i rakietowej, od 60 do 90 mm w artylerii przeciwlotniczej oraz od 100 do 200 mm w artylerii nadbrzeżnej i okrętowej.

kalibru średniego